Il doppio del torneo di tennis Kivenappa Ladies Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Viktorija Kan e Hanna Poznichirenko che hanno battuto in finale Justyna Jegiołka e Noppawan Lertcheewakarn 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Tamara Čurović /  Veronika Kapšaj (primo turno)
 Justyna Jegiołka /  Noppawan Lertcheewakarn (finale)

 Ulrikke Eikeri /  Laura Pigossi (primo turno)
 Margarita Lazareva /  Polina Monova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kivenappa Ladies Cup 2013